Éric Walter, historien de l'art français connu sous le nom de plume de Hector Obalk
 Éric Walter (né en 1961), est secrétaire général de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
 Éric Walter (né en 1968), auteur français
 Eric Walter Elst (1936-2022), astronome belge
  (né en 1950), scientifique français